John Mason House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Mason House (Lexington, Massachusetts), NRHP-ID 90000172
 John Mason House (Winchester, Massachusetts), NRHP-ID 89000634